Pocket – aplikacja
 Pocket PC – komputer przenośny typu palmtop
 Pocket bike – mini motocykl

Przypisy